Bojongasih (Bojongasih), een plaats in Indonesië
Bojongasih (Parakan Salak), een plaats in Indonesië